Григорий Шувалов:
 Шувалов, Григорий Викторович (род. в 1981) — российский поэт, литературный критик.
 Шувалов, Григорий Петрович (1804—1859) — русский вельможа, сменивший православие на католицизм и эмигрировавший в Европу.
 Шувалов, Григорий Степанович (1858—1920) — офицер 122-го пехотного полка, квартировавшего в Харькове.